

Geografia
Germania
 Herzberg  – città del Brandeburgo
 Herzberg  – comune del Brandeburgo
 Herzberg am Harz – città della Bassa Sassonia
 Herzberg – frazione del comune di Obere Warnow (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Herzberg – frazione del comune di Rietz-Neuendorf (Brandeburgo)

Persone
 Frederick Herzberg (1923-2000) – psicologo statunitense
 Gary Allan Herzberg, noto come Gary Allan (1967) – cantautore statunitense
 Gerhard Herzberg (1904-1999) – chimico canadese

Altro
 3316 Herzberg  – asteroide della fascia principale